Het jaar 2005 in Romeinse cijfers
 De monostabiele multivibrator